Das Players Tour Championship 2012/13 – Event 1 war ein Snooker-Turnier, das vom 18. bis 22. Juli 2012 in der South West Snooker Academy in Gloucester ausgetragen wurde.

Im Finale setzte sich der Schotte Stephen Maguire mit 4:3 gegen Jack Lisowski durch und sicherte sich somit zum zweiten Mal den Titel bei einem PTC-Turnier.

Preisgeld und Ranglistenpunkte

Vorrunde 

Best of 7 Frames

Vorrunde 1

Vorrunde 2

Endrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Endrunde

Einzelnachweise

Weblinks 
 Qualifs – Day 1 pictures by MoniqueLimbos auf Photobucket.
 Qualifs – Day 2 pictures by MoniqueLimbos auf Photobucket.
 Main Event – Day 1 pictures by MoniqueLimbos auf Photobucket.
 Main Event – Day 2 pictures by MoniqueLimbos auf Photobucket.
 Main Event – Day 3 pictures by MoniqueLimbos auf Photobucket.

1 #Event
Billardturnier in Gloucester